World Series of Snooker — серия нерейтинговых (пригласительных) снукерных турниров под эгидой WPBSA, имеющая выставочный или рекламный характер. Была создана в дополнение к мэйн-туру для популяризации снукера в мире. Первый розыгрыш состоялся в 2008 году, включивший в себя 4 двухдневных турнира (четвертьфиналы в субботу, полуфиналы и финал в воскресенье) в Джерси, Германии, России и Польше. В каждом турнире участвовали по 8 игроков, четверо из которых — ведущие мастера, остальные — местные игроки, либо специально приглашённые. Победители турниров и финалисты попали на Гранд Финал, состоявшийся в городе Портиман (Португалия). Победитель серии 2008/09 — Шон Мёрфи — получил € 50,000.

Менеджмент и цели 

Тур был организован при поддержке FTSC Sports Management, в лице Патрика Муни, который занимался делами ведущих снукеристов — Джона Хиггинса и Грэма Дотта, телевизионного канала Евроспорт (освещающего турниры, находящиеся под контролем WPBSA), Джона Хиггинса, а также одного из ведущих рефери — Микаэлы Табб. Хиггинс чувствовал, что в Великобритании падает интерес к снукеру, поэтому назрела необходимость в привлечении новых стран к этому виду бильярда. Так, после проведения первого пробного тура в Варшаве, Мировая Серия стартовала.

Этап Мировой Серии в Москве прошёл при непосредственном участии комментатора и обозревателя канала Евроспорт Владимира Синицына, являющегося руководителем российского подразделения турнира.

Турнир 2008 года 

Первым победителем Мировой Серии стал Шон Мёрфи, ровно через неделю взявший реванш у Джона Хиггинса за поражение на чемпионате мира.

Турнир 2009 года 

В первых двух сериях в финале был Джимми Уайт, и, если в Ирландии он уступил Шону Мёрфи, то в Праге одержал заслуженную победу. В качестве рефери на турнире выступил Ян Верхас, что говорило об увеличении внимания к турнирам. Однако в Праге был явный недостаток зрителей, несмотря на то, что в первом раунде играла местная рок-звезда — Михал Кристоф.

Просуществовав с переменным успехом в течение двух сезонов, турнир завершился в 2009.

Примечания

Ссылки 

 Архив снукера Криса Тернера 

Снукерные турниры
World Series of Snooker